Серге́й Покро́вский:
 Покровский, Сергей Васильевич — петербургский архитектор, работы конца XIX — начала XX века.
 Покровский, Сергей Викторович (1874—1945) — русский писатель-натуралист.
 Покровский, Сергей Иванович (в монашестве Симеон; 1846—1913) — иерарх РПЦ, епископ Самарский и Ставропольский.
 Покровский, Сергей Николаевич (1880—1937) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик. Примечания